Hannas schlafende Hunde steht für:

 Hannas schlafende Hunde (Roman), Roman von Elisabeth Escher (2010)
 Hannas schlafende Hunde (Film), Film von Andreas Gruber (2016)